Johannes Gutenberg (c. 1400-1468) - inventor alemão

Outros significados 
Beno Gutenberg (1889-1960) - sismólogo alemão

Bíblia de Gutenberg - bíblia impressa por Johannes Gutenberg por volta de 1455
Projeto Gutenberg - esforço voluntário para digitalizar, arquivar e distribuir trabalhos culturais
Descontinuidade de Gutenberg - propagação sísmica 
Gutenberg (Alemanha) - vila na região da Renânia-Palatinado

Ver também
Guttenberg
Gutemberg
Gutenburg

Desambiguação